Alvarado může být:

 Alvarado (Texas) – město v okrese Johnson County ve státě Texas ve Spojených státech amerických
 Alvarado (Minnesota) – město v okrese Marshall County ve státě Minnesota ve Spojených státech amerických
 Alvarado (Tolima) – město v Kolumbii
 Alvarado (Veracruz) – město ve státě Veracruz v Mexiku
 Alvarado (stanice metra) – stanice metra v Madridu
 Alvarado (kanton) — kanton v Kostarice

příjmení osob
 Esteban Alvarado (* 1989) – kostarický fotbalový brankář
 Juan Velasco Alvarado (1910–1977) – peruánský generál a politik
 Luis de Moscoso Alvarado (1505–1551) – španělský conquistador
 Pedro de Alvarado (1485/1495–1541) – španělský conquistador